CPX, sigle composé des trois lettres C, P et X, peut faire référence à :
 8-cyclopentyl-1,3-diméthylxanthine, un médicament.

CPX est un code qui peut faire référence à :
 , à Puerto Rico, selon la liste des codes AITA des aéroports.

.

Code IATA des aéroports